Palemone – divinità della religione greca
 Palemone – personaggio della mitologia greca, argonauta
 Palemone – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle
 Palemone – grammatico di età neroniana